Пшеничново — название населённых пунктов:

Россия 
 Пшеничново — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Пшеничново — деревня в Даниловском районе Ярославской области.